The Light on the Wall – cortometraggio del 1914 diretto da Charles Brabin
The Light on the Wall – cortometraggio del 1928 diretto da Fred Paul